Carrer Cavallers (Esparreguera), al Baix Llobregat
 Carrer Cavallers (Sant Pere Pescador), a l'Alt Empordà
 Carrer de Cavallers (Lleida), carrer catalogat com a monument del municipi de Lleida
 Carrer dels Cavallers, via urbana entre la plaça del Tossal i la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats al centre de València